Gustavo Rodríguez puede hacer referencia a:

 Gustavo Rodríguez Iglesias, triatleta español.
 Gustavo Rodríguez, comunicador y escritor peruano;
 Gustavo Rodríguez, músico peruano relacionado con Los Mirlos;
 Gustavo Rodríguez, político peruano del siglo XIX.
 Gustavo Rodríguez, actor venezolano;